Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Czajowski – polski politolog
 Jacek Czajowski – polski prawnik, historyk prawa